Открытый чемпионат Варшавы по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Polsat Warsaw Open — женский турнир WTA, проходивший в Варшаве в 1995-2000, 2002-07 и 2009-10 годах.
 Orange Warsaw Open — совместный турнир ATP и WTA, большую часть своей истории проводившийся в Сопоте, но в 2008 году прошедший в Варшаве.